Lagtingsvalget på Færøerne 1978 blev afholdt den 7. november 1978. Antallet af medlemmer i Lagtinget blev forøget fra 26 til 32. Dette var det første lagtingsvalg hvor kvinder blev valgt ind på eget mandat, nemlig Karin Kjølbro (TF) og Jona Henriksen (JF), begge fra Suðurstreymoy (Syd Strømø).

Resultater

Eksterne links 
Hagstova Føroya — Íbúgvaviðurskifti og val (Færøsk statistik)

1978
Politiske valg i 1978
Politik i 1978